Де́нис Кан (, 17 сентября 1977 года, Сен-Пьер и Микелон, Франция; иногда фамилия неправильно транслитерируется с английского как «Канг») — профессиональный боец смешанного стиля, обладатель чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, финалист Гран-При PRIDE FC (Pride Fighting Championships). В расцвете сил он побеждал таких бойцов как Пэт Хили, Марвин Истман, Акихиро Гоно и Мурилу Руа.

Биография 
Родился 17 сентября 1977 года во французской колонии Сен-Пьер и Микелон в семье отца-корейца и матери-француженки. Есть два младших брата, Томас Кан и самый младший из троих Джулиен Кан, южнокорейский актёр и модель.

Семья Кана иммигрировала в Канаду в 1988 году, и поселилась в Ванкувере. Тогда же Денис начал заниматься борьбой. Параллельно с тренировками по борьбе Денис изучал хапкидо под руководством братьев Вульф ().

Так продолжалось до 1997 года, пока в Ванкувер не приехал будущий тренер и наставник Дениса, Маркус Сорес (). Сорес открыл в городе школу бразильского джиу-джитсу, и Кан стал одним из первых его учеников в Академии Карлсона Грейси (Carlson Gacy Academy). В настоящее время Денис остаётся под попечительством Сореса.

Под руководством Сореса Денис изучал борцовские захваты, а в дальнейшем проявил большой интерес к единоборствам смешанного стиля. Под руководством всё того же Сореса он стал готовиться к профессиональным боям. Первым его профессиональным выступлением стал бой, организованный 2 августа 1998 года на промышленном складе в городе Ричмонд в Британской Колумбии. Кан победил Эрика Харкроу (англ. Eric Harcrow) из США с помощью удушающего захвата, проведённого в течение первых 15 секунд боя.

После этого Денис ездил по миру, выступая в таких мероприятиях как Панкратион, Extreme Challenge, IFC и М-1.

В 2004-м году Маркус Сорес выдал Денису чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. Для развития боксёрских навыков Денис занимается у Говарда Дейвиса-младшего (), чемпиона Летних олимпийских игр 1976 года по боксу во втором полулёгком весе (60 кг), который тренирует также других членов команды «American Top Team» и бывшего чемпиона UFC Чака Лидделла.

4 (3-го по канадскому времени) апреля 2005 года состоялся первый бой Дениса Кана в PRIDE FC (PRIDE Bushido 6), в котором он одержал победу над японцем Такихиро Оба.

Результаты боёв 
Смешанный стиль (MMA)

|-
|Поражение
|align=center|35-16-2 (2)
| Мелвин Манхуф ()
|Нокаутом (удар коленом в корпус)
|DREAM 18
|31 декабря 2012
|align=center|1
|align=center|0:50
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|35-15-2 (2)
| Хай Сак Сан ()
|Нокаутом (удары)
|Road FC 8: Bitter Rivals
|16 июля 2012
|align=center|1
|align=center|4:57
|Вонджу, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|34-15-2 (2)
| Шунго Ойама ()
|Техническим нокаутом (удары коленями)
|Road FC 5: Night of Champions
|3 декабря 2011
|align=center|1
|align=center|4:30
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|34-14-2 (2)
| Йон Ба Хи ()
|Техническим нокаутом (удары коленями)
|Road FC 3: Explosion
|24 июля 2011
|align=center|2
|align=center|3:58
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|34-13-2 (2)
| Джесси Тейлор ()
|Сабмишном (удушение сзади)
|Battlefield Fight League 8: Island Beatdown
|28 мая 2011
|align=center|1
|align=center|1:57
|Нанаймо, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|34-12-2 (2)
| Юн Су Ли ()
|Решением (единогласным)
|Road FC 2: Alive
|16 августа 2011
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Ничья
|align=center|33-12-2 (2)
| Паулу Филью ()
|Ничья
|Impact FC 2
|18 июля 2010
|align=center|3
|align=center|05:00
|Сидней, Австралия
|
|-
|Победа
|align=center|33-12-1 (2)
| Да Вон Ким ()
|Сабмишном (удушение ручным треугольником)
|W-1: Judgment day
|19 июня 2010
|align=center|1
|align=center|1:49
|Лаваль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|32-12-1 (2)
| Майкл Биспинг ()
|Технический нокаут
|UFC 105: Couture vs. Vera
|14 ноября 2009
|align=center|2
|align=center|4:24
|Манчестер, Англия
|
|-
|Победа
|align=center|32-11-1 (2)
| Ксавье Фупа-Покам ()
|Решение (единогласное)
|UFC 97: Redemption
|18 апреля 2009
|align=center|3
|align=center|5:00
|Монреаль, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|31-11-1 (2)
| Алан Белчер ()
|Удушающий приём
|UFC 93: Franklin vs. Henderson
|17 января 2009
|align=center|2
|align=center|4:36
|Дублин, Ирландия
|
|-
|Победа
|align=center|31-10-1 (2)
| Марвин Истмэн ()
|Техн. нокаут (удары руками)
|Raw Combat|Raw Combat: Redemption
|25 октября 2008
|align=center|1
|align=center|0:49
|Калгари, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|30-10-1 (2)
| Ким Чэ Ён (Kim Jae Young)
|Нокаут
|Spirit MC 18 — The Champions
|30 августа 2008
|align=center|1
|align=center|1:13
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|29-10-1 (2)
| Гегард Мусаси ()
|Удушающий приём
|DREAM.2 Middle Weight Grandprix 2008 1st Round
|29 апреля 2008
|align=center|1
|align=center|3:10
|Сайтама, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|29-9-1 (2)
| Ёсихиро Акияма (хэпбёрн. Yoshihiro Akiyama)
|Нокаут (удар рукой)
|K-1 — OLYMPIA HERO’S 2007 in KOREA
|27 октября 2007
|align=center|1
|align=center|4:45
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|29-8-1 (2)
| Чхве Джонгю (Choi Jung Gyu)
|Решение (большинство голосов)
|Spirit MC — Interleague 5
|11 марта 2007
|align=center|3
|align=center|5:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Поражение
|align=center|28-8-1 (2)
| Кадзуо Мисаки (хэпбёрн. Kazuo Misaki)
|Решение (большинство голосов)
|PRIDE Bushido 13
|5 ноября 2006
|align=center|3
|align=center|5:00
|Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|28-7-1 (2)
| Акихиро Гоно (хэпбёрн. Akihiro Gono)
|Решение (большинство голосов)
|PRIDE Bushido 13
|5 ноября 2006
|align=center|2
|align=center|5:00
|Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|27-7-1 (2)
| Амар Сулоев
|Удушающий приём
|PRIDE Bushido 12
|26 августа 2006
|align=center|2
|align=center|4:10
|Нагоя, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|26-7-1 (2)
| Мурилу Руа ()
|Нокаут (удары руками)
|PRIDE Bushido 11
|4 июня 2006
|align=center|1
|align=center|0:15
|Сайтама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|25-7-1 (2)
| Альберт Басконсельес ()
|Нокаут
|Spirit MC 8 — Only One
|22 апреля 2006
|align=center|1
|align=center|0:12
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|24-7-1 (2)
| Марк Уир ()
|Болевой приём
|PRIDE Bushido 10
|2 апреля 2006
|align=center|1
|align=center|4:55
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|23-7-1 (2)
| Рон Филдс ()
|Удушающий приём
|AFC 14 — Absolute Fighting Championships 14
|10 декабря 2005
|align=center|1
|align=center|2:46
|Форт-Лодердейл, США
|
|-
|
|align=center|22-7-1 (2)
| Робер Вильегас ()
|
|Spirit MC 7 — Middleweight GP Final
|29 октября 2005
|align=center|1
|align=center|0:00
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|22-7-1 (1)
| Андрей Семёнов
|Решение (большинство голосов)
|PRIDE Bushido 8
|17 июля 2005
|align=center|2
|align=center|5:00
|Нагоя, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|21-7-1 (1)
| Такахиро Оба (хэпбёрн. Takahiro Oba)
|Болевой приём на руку
|PRIDE Bushido 6
|3 апреля 2005
|align=center|1
|align=center|4:24
|Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|20-7-1 (1)
| Алексей Веселовзоров
|Удушающий приём
|M-1 MFC — Heavyweight GP
|4 декабря 2004
|align=center|1
|align=center|1:17
|Москва, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|19-7-1 (1)
| Ян Чин Хо (Yang Jin Ho)
|Техн. нокаут (удары руками)
|Spirit MC 5 — 2004 GP Unlimited
|11 сентября 2004
|align=center|1
|align=center|0:49
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|18-7-1 (1)
| Ким Чэ Ён (Kim Jae Young)
|Удушающий приём
|Spirit MC 5 — 2004 GP Unlimited
|11 сентября 2004
|align=center|1
|align=center|1:38
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|17-7-1 (1)
| Дзюмпэй Хамада (Jyunpei Hamada)
|Болевой приём на руку
|Spirit MC 5 — 2004 GP Unlimited
|11 сентября 2004
|align=center|1
|align=center|2:35
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|16-7-1 (1)
| Кобус Хёйсамен ()
|Техн. нокаут
|Spirit MC 4 — Revolution
|12 июня 2004
|align=center|1
|align=center|1:06
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|15-7-1 (1)
| Чо Хён Чхоль (Cho Hyun Chul)
|Удушающий приём
|Spirit MC 3 — I Will Be Back!!!
|10 апреля 2004
|align=center|1
|align=center|2:06
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|14-7-1 (1)
| Ким Чэ Ён (Kim Jae Young)
|Техн. нокаут (удары руками)
|Spirit MC — Interleague 1
|7 февраля 2004
|align=center|1
|align=center|0:38
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Победа
|align=center|13-7-1 (1)
| Ким Хён Чун (Kim Hyung Jun)
|Техн. нокаут (удары руками)
|Spirit MC — Interleague 1
|7 февраля 2004
|align=center|1
|align=center|1:13
|Сеул, Южная Корея
|
|-
|Ничья
|align=center|12-7-1 (1)
| Андрей Семёнов
|Решение
|M-1 MFC — Russia vs the World 7
|5 декабря 2003
|align=center|1
|align=center|10:00
|Санкт-Петербург, Россия
|
|-
|Победа
|align=center|12-7-0 (1)
| Стефан Потвин ()
|Техн. нокаут
|TKO 13 — Ultimate Rush
|6 сентября 2003
|align=center|3
|align=center|2:22
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|11-7-0 (1)
| Кайпо Калама ()
|Решение (большинство голосов)
|SB 30 — Collision Course
|13 июня 2003
|align=center|3
|align=center|3:00
|Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|Победа
|align=center|10-7-0 (1)
| Брендан Сегуин ()
|Болевой приём на руку
|SB 30 — Collision Course
|13 июня 2003
|align=center|1
|align=center|2:24
|Гонолулу, Гавайи, США
|
|-
|Победа
|align=center|9-7-0 (1)
| Кит Рокел ()
|Нокаут
|USMMA 3 — Ring of Fury
|3 мая 2003
|align=center|2
|align=center|2:59
|Бостон, США
|
|-
|Победа
|align=center|8-7-0 (1)
| Крис Пик ()
|Удушающий приём
|WFF 4 — Civil War
|4 апреля 2003
|align=center|1
|align=center|0:57
|Келоуна, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|7-7-0 (1)
|  ()
|Удушающий приём
|EC 50 — Extreme Challenge 50
|23 февраля 2003
|align=center|2
|align=center|1:41
|Солт-Лейк-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|7-6-0 (1)
| Джо Дорксен ()
|Удушающий приём
|UCC 11 — The Next Level
|11 октября 2002
|align=center|1
|align=center|4:49
|Монреаль, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|7-5-0 (1)
| Пэт Хили
|Удушающий приём
|RITR 7 — Rumble in the Ring 7
|10 июля 2002
|align=center|1
|align=center|3:42
|Оберн, США
|
|-
|Победа
|align=center|6-5-0 (1)
| Шейн Бивер ()
|Болевой приём на руку
|WFF 2 — World Freestyle Fighting 2
|22 июня 2002
|align=center|1
|align=center|3:03
|Келоуна, Канада
|
|-
|
|align=center|5-5-0 (1)
| Деннис Холлман ()
|Без результата
|WFF 1 — World Freestyle Fighting 1
|13 апреля 2002
|align=center|2
|align=center|3:15
|Келоуна, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|5-5-0
| Марти Армендарес ()
|Техн. нокаут (удары руками)
|Pancrase — Proof 3
|13 мая 2001
|align=center|3
|align=center|3:45
|Оровилл, США
|
|-
|Поражение
|align=center|5-4-0
| Осами Сибуя (хэпбёрн. Osami Shibuya)
|Удушающий приём
|IFC WC 15 — Warriors Challenge 15
|31 августа 2001
|align=center|1
|align=center|3:52
|Токио, Япония
|
|-
|Поражение
|align=center|5-3-0
| Кэйитиро Ямамия (хэпбёрн. Keiichiro Yamamiya)
|Решение (большинство голосов)
|Pancrase — Trans 7
|4 декабря 2000
|align=center|2
|align=center|3:00
|Токио, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|5-2-0
| Минору Судзуки (хэпбёрн. Minoru Suzuki)
|Техн. нокаут (травма спины у Судзуки)
|Pancrase — 2000 Anniversary Show
|24 сентября 2000
|align=center|1
|align=center|3:43
|Иокогама, Япония
|
|-
|Победа
|align=center|4-2-0
| Лонни Канида ()
|Техническим нокаутом (удары)
|WCT — Western Canada’s Toughest
|18 марта 2000
|align=center|1
|align=center|4:06
|Келоуна, Канада
|
|-
|Поражение
|align=center|3-2-0
| Джо Слик ()
|Удушающий приём
|EC 24 — Extreme Challenge 24
|15 мая 1999
|align=center|1
|align=center|5:53
|Солт-Лейк-Сити, США
|
|-
|Поражение
|align=center|3-1-0
| Джейкен Флинн ()
|Удушающий приём
|BRI 2 — Bas Rutten Invitational 2
|24 апреля 1999
|align=center|1
|align=center|4:07
|Литлтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|3-0-0
| Том Болгер ()
|Удушающий приём
|BRI 2 — Bas Rutten Invitational 2
|7 июля 1996
|align=center|1
|align=center|1:55
|Литлтон, США
|
|-
|Победа
|align=center|2-0-0
| Фади Хабиб ()
|Техническим нокаутом (удары)
|UWC 2 — Ultimate Warrior Challenge 2
|1 ноября 1998
|align=center|1
|align=center|0:53
|Ванкувер, Канада
|
|-
|Победа
|align=center|1-0-0
| Эрик Харкроу ()
|Удушающий приём
|UWC — Ultimate Warrior Challenge
|2 августа 1998
|align=center|1
|align=center|0:15
|Ванкувер, Канада
|
|-
|}

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Дениса Кана
 Официальный сайт «American Top Team»

Бойцы смешанных единоборств Канады